E36 può riferirsi a:

Codici 
E36, codice ECO di alcune linee della variante classica della difesa Nimzo-indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E36, da Berlino a Legnica

Altro 
HMS E36, sommergibile della classe E della Royal Navy